Joanna Sosnowska (ur. 1953) – polska historyczka sztuki
 Joanna Sosnowska (1968–2018) – polska polityk lewicowa, posłanka na Sejm III i IV kadencji